Ґміна Радкув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Радкув (Влощовський повіт) — сільська ґміна у Свентокшиському воєводстві
 Ґміна Радкув (Клодзький повіт) — місько-сільська ґміна у Нижньосілезькому воєводстві